Johann Meurer ist der Name folgender Personen:

* Johann Meurer (Mediziner) (auch Johann Sprottow), deutscher Mediziner 

 Johann Ulrich Meurer (1641–1693), deutscher Pfarrer